Sernas oder Šernas ist der Familienname folgender Personen:
 Darvydas Šernas (* 1984), litauischer Fußballspieler
 Jacques Sernas (1925–2015), französischer Schauspieler und Drehbuchautor